wih – codice ISO 639-3 della lingua wik-me'anha